CART sezona 1992 je bila štirinajsta sezona serije CART, ki je potekala med 22. marcem in 18. oktobrom 1992.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

Pokal narodov 

1992 v športu
1992